Найнитал:

 Найнитал — город в индийском штате Уттаракханд. 
 Найнитал — округ в индийском штате Уттаракханд.